Zu den Strecken des Fahrplanfelds 440 (Langenthal–Huttwil-Wolhusen–Luzern und Langnau–Wolhusen–Luzern) siehe:

 Langenthal-Huttwil-Bahn
 Huttwil-Wolhusen-Bahn
 Bahnstrecke Bern–Luzern (Langnau–Wolhusen–Luzern)

400…